Der Davis Cup 1987 war die 76. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das zwischen dem 18. bis 20. Dezember ausgetragene Finale in Göteborg gewann Gastgeber Schweden klar mit 5:0 gegen Indien. Damit sicherte sich Schweden zum vierten Mal den Davis Cup.

Die Mannschaften

Weltgruppe 
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, welche sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten.

Ergebnisse

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1987
Tennisturnier 1987